«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (другое название «Асино счастье») — чёрно-белый художественный фильм Андрея Кончаловского, снятый в 1967 году и вышедший в прокат 20 лет спустя. История любви кроткой и гордой Аси-хромоножки к непутёвому шофёру Степану. Фильм снимался в селе Кадницы Горьковской области, в большинстве ролей заняты жители села.

История создания 
Сценарий фильма был написан начинающим сценаристом Юрием Клепиковым. Кончаловский изначально отказался от приглашения на главные роли известных актёров и решил снимать фильм в глубинке (село Кадницы Горьковской области). На главную роль была приглашена Ия Саввина, помимо неё в картине заняты только одна профессиональная актриса (Любовь Соколова) и режиссёр Александр Сурин. Все прочие роли сыграны непрофессионалами, главным образом жителями деревни.

В фильме присутствуют полудокументальные кадры, в частности монологи сельских жителей с рассказами о своей жизни (на фронте, в лагерях и пр.). Их снимали двумя или тремя камерами, с синхронной записью звука.

Фильм в 1967 году был показан под названием «Асино счастье», однако в широкий прокат не вышел и лёг на полку. В 1987 году состоялась его вторая премьера (после восстановления). В 1989 году режиссёр А. Кончаловский получил премию «Ника» за лучшую режиссёрскую работу (номинировались также оператор Г. Рерберг и актриса И. Саввина). В 1990 году создатели фильма (Ю. Клепиков, А. Кончаловский, Г. Рерберг, М. Ромадин и И. Саввина) были награждены Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.

В 1994 году Кончаловский снял фильм «Курочка Ряба», своеобразное продолжение истории про Асю Клячину через 25 лет. Ия Саввина отказалась сыграть в фильме, сочтя сценарий оскорбительным для русского народа. Роль Аси сыграла Инна Чурикова. В этом фильме снялись также многие из тех, кто был показан в фильме 1967 года.

Сюжет 
Горожанин Чиркунов приезжает в родной колхоз и делает предложение хромой поварихе Асе, в которую давно влюблён. Она отказывается, потому что не любит Чиркунова, а любит шофёра Степана и ждёт от него ребёнка. Но сам Степан к ней почти равнодушен.

В ролях

Съёмочная группа 
 Главный оператор — Георгий Рерберг
 Главный художник — Михаил Ромадин
 Звукооператор — Раиса Маргачева
 Режиссёр — М. Заржицкая
 Оператор — Георгий Рерберг
 Художник — Л. Наппельбаум

Отзывы о фильме 
 Из книги А. С. Кончаловского «Возвышающий обман» (1999):

 Ия Саввина:

 Кинокритик Андрей Плахов:

Примечания

Ссылки 

 Фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» на сайте Андрея Кончаловского
 Информация о фильме на сайте russkoekino.ru
 «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Цензура в советском кинематографе
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»